Alturas de Machu Picchu puede referirse a:

 Alturas de Machu Picchu (poema), un poema de Pablo Neruda parte del Canto General.
 Alturas de Machu Picchu (álbum), un álbum musical del grupo Los Jaivas inspirada en el poema de Neruda.